Руса́нова — русская фамилия. Известные носители:
 Русанова, Ирина Петровна (1929—1998) — советский и российский археолог, историк.
 Русанова, Лидия Ивановна (род. 1950) — российский общественный деятель.
 Русанова, Мария Николаевна (1913—1990) — машинист подъемной машины, Герой Социалистического Труда.
 Русанова, Наталья Петровна (род. 1959) — государственный деятель ПМР.
 Степанова (Русанова), Юлия Игоревна (род. 1986) — российская легкоатлетка. См. также 
 Русанов
проезд Русанова в Москве